Ice Age (engl. für „Eiszeit“) oder Iceage steht für: 

US-amerikanische Computeranimationsfilme:
 Ice Age, 2002
 Ice Age 2 – Jetzt taut’s, 2006
 Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los, 2009
 Ice Age 4 – Voll verschoben, 2012
 Ice Age 5 – Kollision voraus!, 2016
 Ice Age – Eine coole Bescherung, 2011
 Ice Age – Jäger der verlorenen Eier, 2016
 Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild, 2022

Musikgruppen:
 Ice Age (Band), schwedische Band
 Iceage (Band), dänische Band

Siehe auch:
 Eiszeit